Roosevelt é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Roosevelt (Montana)
 Condado de Roosevelt (Novo México)

Desambiguações de topônimos